Anneville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Anneville-Ambourville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Anneville-sur-Scie, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Anneville-sur-Mer, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Anneville-en-Saire, departementet Manche i regionen Normandie,